Otoka (Bosanska Krupa, BiH),  naselje u općini Bosanska Krupa, FBiH, BiH
 Otoka (Sarajevo), sarajevski kvart